Pedocchio ima više značenja:
 Pedocchio, Verona
 Pedocchio, Vicenza